Moritz Baer (ur. 16 maja 1997) – niemiecki skoczek narciarski, reprezentant klubu SF Gmund-Dürnbach. Medalista mistrzostw kraju.

Przebieg kariery 
W lutym 2014 po raz pierwszy wystąpił w FIS Cup, w zawodach w Zakopanem zajmując 72. i 29. miejsce. We wrześniu 2016 zadebiutował w Letnim Pucharze Kontynentalnym, zajmując 44. pozycję w Klingenthal. W lutym 2017 zdobył pierwsze w karierze punkty zawodów tej rangi: w konkursach Pucharu Kontynentalnego w Brotterode był 14. i 21. W sezonie 2016/2017 FIS Cup trzykrotnie stawał na podium, zajmując 1. i 3. miejsce w Eau Claire i 2. w Sapporo.

W sezonie 2017/2018 w letniej edycji Pucharu Kontynentalnego najwyżej klasyfikowany był na 4. miejscu – we wrześniu 2017 w Klingenthal, a w zimowej na 6. pozycji – w marcu 2018 w Zakopanem. W grudniu 2017 wystąpił w kwalifikacjach do zawodów Pucharu Świata rozgrywanych w ramach Turnieju Czterech Skoczni w Oberstorfie i Garmisch-Partenkirchen. Nie uzyskał awansu do konkursu głównego, zajmując odpowiednio 61. i 52. pozycję.

We wrześniu 2018 dwukrotnie stawał na podium zawodów Letniego Pucharu Kontynentalnego, zajmując 3. miejsca w Oslo i Zakopanem. 30 grudnia 2018 zadebiutował w konkursie głównym Pucharu Świata, zajmując 44. pozycję w zawodach w Oberstdorfie. 6 stycznia 2019 zwyciężył w zawodach Pucharu Kontynentalnego w Klingenthal. 26 stycznia w konkursie Pucharu Świata w Sapporo zajął 29. pozycję i zdobył pierwsze punkty cyklu.

W sezonie 2019/2020 czterokrotnie zdobył punkty Pucharu Świata; miało to miejsce w zawodach rozgrywanych w grudniu 2019. Najwyżej klasyfikowany był w pierwszym konkursie w Niżnym Tagile, gdzie zajął 19. miejsce. W Pucharze Kontynentalnym stanął na podium po razie w letniej i zimowej edycji cyklu: w sierpniu 2019 był 2. w Wiśle, a w lutym 2020 zajął 3. miejsce w Val di Fiemme.

W ramach Letniego Grand Prix 2020 w pierwszym konkursie w Wiśle sklasyfikowany był na 10. miejscu. W zimowej części sezonu 2020/2021 w Pucharze Kontynentalnym najwyżej znalazł się na 14. pozycji. W lipcu 2021 stawał na podium zawodów Letniego Pucharu Kontynentalnego w Kuopio: zajął 3. i 2. miejsce. W zimowej edycji cyklu w sezonie 2021/2022 najwyżej klasyfikowany był na 7. miejscu.

Zdobywał medale mistrzostw Niemiec. Indywidualnie w 2018 zajął 3. miejsce. W drużynie, reprezentując Bawarię, zdobył złoto w 2019 oraz srebro w 2018, 2020 i 2021.

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach indywidualnych Pucharu Świata

Turniej Czterech Skoczni

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Letnie Grand Prix

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach indywidualnych LGP

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Zwycięstwa w konkursach indywidualnych Pucharu Kontynentalnego chronologicznie

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych Pucharu Kontynentalnego chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych Letniego Pucharu Kontynentalnego chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego

FIS Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Zwycięstwa w konkursach indywidualnych FIS Cupu chronologicznie

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych FIS Cupu chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cupu

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Niemieccy skoczkowie narciarscy
Urodzeni w 1997